Чујачи има више значења:

 Чујачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чујачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чујачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику